

Prénom 
 Evangelista da Pian di Meleto (1460 - 1549), peintre italien
 Evangelista Torricelli (1608-1647), physicien et mathématicien italien
 Jan Evangelista Purkinje, anatomiste et neurophysiologiste tchèque du , découvreur de l'effet Purkinje

Nom de famille 

 José Evangelista (1943-2023), compositeur et professeur de musique espagnol
 Linda Evangelista (née en 1965), mannequin canadien
 Lucas Evangelista (né en 1995), footballeur brésilien
 Tony Evangelista (né en 1945), arbitre de football italien naturalisé canadien

Voir aussi 

 

Prénom italien
Prénom masculin
Homonymie de prénom